Het wereldkampioenschap curling voor mannen 2008 werd van 4 tot en met 13 april 2008 gehouden in de Amerikaanse stad Grand Forks. Canada was de titelverdediger. Het land slaagde er met succes in diens titel te verdedigen. In de finale versloeg het Schotland.

Overzicht 
Het was de 50ste editie van het wereldkampioenschap voor mannen, en de 7de die in de Verenigde Staten werd georganiseerd. Naast het gastland, dat automatisch mocht deelnemen, kwalificeerde ook Canada zich automatisch voor het wereldkampioenschap. Voor de Amerikaanse zone waren er immers twee tickets weggelegd, en er diende zich geen uitdager aan. Uit de Europese zone kwalificeerde de top acht van het afgelopen Europees kampioenschap zich. Voor de Pacifisch-Aziatische zone kwalificeerde de top twee van het voorbije Pacifisch-Aziatisch kampioenschap zich voor het wereldkampioenschap. Het ging hier om China en Australië.

De eindzege ging uiteindelijk naar Canada, dat in de finale Schotland versloeg met 6-3. Het was de 31ste titel voor Canada in de geschiedenis van het wereldkampioenschap. In de kleine finale was Noorwegen te sterk voor China; de eindstand daar werd 8-3.

Groepsfase

Play-offs

Halve finale 
Zaterdag 12 april 2008, 13:30 uur

Derde plaats 
Zaterdag 12 april 2008, 19:00 uur

Finale 
Zondag 13 april 2008, 13:30 uur

Eindstand

Externe links 
Officiële website Grand Forks 2008

Wereldkampioenschap curling
Curling in 2008
Curling in de Verenigde Staten
Curling
Sport in North Dakota